Kattnigg ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Kattnigg (* 1966), österreichische Politikerin (FPÖ), Landtagsabgeordnete
 Rudolf Kattnigg (1895–1955), österreichischer Komponist, Pianist und Dirigent

Siehe auch:
 Kattnig